Jackson Dinky — электрогитара — суперстрат с двойным вырезом, изготовленная на Jackson Guitars. Название «Dinky» было дано модели за её слегка уменьшенный, чем обычный (7 / 8) размер корпуса. Эта модель обычно оснащается двумя хамбакерами, но некоторые также включают в себя и синглы или только один датчик около струнодержателя. Накладка изготавливается из чёрного дерева, палисандра или совсем недавно из горного клёна. Эта модель также имеет 24 широких лада и всегда гриф с соединением на шурупах. Большинство моделей имеют запирающую оригинальную или лицензионную тремоло — систему Floyd Rose, а также гайку для поддержания стабильной настройки гитары. Некоторые Dinky имеют фиксированный струнодержатель и струны сквозь корпус. Как правило, Jackson Dinky отдают предпочтение гитаристы, играющие в стилях хард-рока и хэви-метала.

Модели 
Dinky — наиболее распространённая модель Jackson Guitars на сегодняшний день с более чем 15 вариантами на текущем рынке. Основные модели Dinky приводятся внизу.

Серия USA Select 
В этой серии осталась только одна Dinky: DK1. Эта модель имеет корпус из ольхи и кленовый гриф на шурупах 24-ладовую накладку из чёрного дерева, оригинальную двойную запирающую тремоло — систему Floyd Rose, два активных хамбакера у грифа и струнодержателя. Оба хамбакера изготовлены на заводе фирмы EMG. Серийные модели изготавливаются в Custom Shop. Розничная цена составляет от 1800 до 2400 долларов США в зависимости от покраски гитары.

Серия Pro 

Pro серия имеет семь моделей Dinky, основной из которых является DK2. Корпус DK2 изготовлен из ольхи, а гриф на шурупах — из клёна. Материалом накладки с 24 ладами является палисандр. Модель имеет три датчика Seymour Duncan: два сингла и один хамбакер. Варианты включают в себя:
 DK2L: Версия DK2 для левшей
 DK2M: DK2 с кленовой накладкой и непокрашенной головкой грифа, а также двумя хамбакерами Seymour Duncan.
 DK2S: DK2 с хамбакером Sustainiac Driver около грифа.
 DK2T: DK2 с сквозным корпусом, регулируемым струнодержателем Tune-O-Matic и двумя хамбакерами Seymour Duncan.
 DK2FF: DK2 с пылающими инкрустациями в виде «морского ушка» на грифе.
 DK2FS: DK2 с поддерживающим переключателем Firestorm для усилителя.
 DK3: Некоторые спецификации в качестве исключения имеют конфигурацию H/S/H. Гитара была представлена и зарегистрирована на сайте только в 2000 году. В гитарном гиде Guitar Player Price цена данной модели составляла 949 долларов, что на 50 долларов больше, чем обычные DK2. Среди очень хороших моделей могут быть только Dinky с H/S/H конфигурацией и инкрустациями в виде акульих плавников.

Именная серия Pro 
Серия представлена тремя Dinky, каждая из которых имеет свою индивидуальную конструкцию, отличную от основных Dinky.
 Christian Olde Wolbers Dinky 6 выпускается в четырёх цветовых гаммах(Camo,Deep Crimson Red,Black,Silverburst). Гриф из красного дерева с накладкой из чёрного дерева не имеет инкрустаций. Это именная модель поставляется только с одним хамбакером EMG81.
 Christian Olde Wolbers Signature: Только эта профессиональная пользовательской модель Jackson имеет семь струн. В отличие от других, эта модель Dinky исключительно чёрная и соответствует всем спецификациям Christian Olde Wolbers Signature.
 Adrian Smith San Dimas Dinky: Новая модель Dinky в 2009 году теперь имеет подпись гитариста Iron Maiden Эдриана Смита. Эта модель имеет головку грифа в стиле серии Jackson San — Dimas и две различные конструкции. Одна конструкция имеет накладку из чёрного дерева и белого пластика. Вторая конструкция имеет кленовую накладку из чёрного пластика. Обе гитары имеют 1 хамбакер DiMarzio Super Distortion около струнодержателя и два сингла Hot Samarium Strat с двойной запирающей тремоло — системой Floyd Rose.

 Серия MG 
Серия MG имеет три Dinky. DKMG имеет ольховый корпус, яркий кленовый прозрачный фанерный топ и кленовый гриф на шурупах. Данная модель имеет 24-ладовую накладку из палисандра и перламутровые или жемчужные инкрустации в виде акульих зубов, два пассивных хамбакера EMG-HZ (более новые модели имеют два активных EMG, 81 и 85 соответственно), в отличие от активных EMG, которые присутствуют на модели DK1. DKMG имеет два варианта:

 DKMGT: DKMG с регулируемым фиксированным струнодержателем Tune-O-Matic и струнами сквозь корпус.
 DXMG: DKMG с корпусом из липы (начиная с 2006 года, так как в предыдущие годы использовалась ольха) и пассивными хамбакерами (EMG-HZ). Обозначение DX соответствует серии X, в которой модели имеют обратные головку грифа и сам гриф. Однако наличие других хамбакеров отличает данную модель от DX10D. Модели DXMG в настоящее время производятся в Японии и Индии. Они никогда не изготавливаются в других странах.

 Серия X 
Серия X представлена только одной моделью Dinky: DKXT. DKXT имеет выгнутый корпус из липы (в предыдущих версиях использовалась ольха) с кленовым грифом на шурупах. Накладка сделана из палисандра и имеет 24 лада. Электроника представлена пассивными хамбакерами EMG. DKXT также имеет сквозной струнодержатель.

 Серия Performer 
Серия Performer представлена относительно старыми моделями гитар, ещё до приобретения Jackson Guitars компанией Fender. Эта серия включает в себя Jackson RR7, семиструнную версию гитары Jackson RR, с более низкой по качеству мензурой. Данная серия также включает старые модели гитар Dinky, которые были сильно перегружены электроникой в прошлом. Данные модели включают в себя 3 хамбакера, обратную головку грифа, 24 лада и тремоло — систему Floyd Rose. Эти гитары — низкобюджетные модели, которые были изготовлены в Корее (ранее в Японии).

 Серия JS 
Существует шесть моделей Dinky серии JS:
 JS1: имеет два хамбакера Jackson, опорный струнодержатель. Корпус изготовлен из индийского кедра, а гриф — из клёна.
 JS22R: имеет два хамбакера Jackson, составной закруглённый гриф с 24 ладами, опорный струнодержатель. Корпус сделан из гималайского кедра, а гриф с обратной головкой — из клёна.
 JS20: JS20 имеет те же основные характеристики, что и JS1, но с немного другой конфигурацией датчиков. JS20 имеет два сингла и один хамбакер.
 JS23: JS23 имеет составной округлый 24 — ладовый гриф, опорный струнодержатель JS23, два сингла и один хамбакер.
 JS30DK: JS30DK имеет такие же характеристики, как и JS1, но с расположением датчиков как у JS20. Данная модель также имеет 22 лада, а не стандартные 24 и двойную запирающую тремоло — систему Floyd Rose. Данная модель снята с производства.
 JS30DKT Hardtail: JS30DKT Hardtail — это JS1''' с альтернативным расположением датчиков и регулируемым сквозным струнодержателем. Конфигурация датчиков состоит из двух хамбакеров, как и традиционные модели Jackson.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Jackson
 Сайт, посвящённый гитарам Jackson (рус. яз.)
 Официальный дистрибьютор гитар Jackson (рус. яз.)
 Звук гитар Jackson (примеры mp3)